Trhypochthonius är ett släkte av kvalster. Trhypochthonius ingår i familjen Trhypochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Trhypochthonius